Кристофер Друри (; 20 августа 1976, Трамбалл, Коннектикут) — американский хоккеист. Амплуа — центральный нападающий. Обладатель Кубка Стэнли в 2001 году.

Биография 
На драфте 1994 года был выбран в третьем раунде под общим 72 номером командой «Квебек Нордикс». Но за неё никогда не играл, так как клуб переехал в Колорадо и переименовался в «Колорадо Эвеланш». В первом своем сезоне 1998/1999 за «лавин» набрал 44 (20+24) очка и стал лучшим новичком сезона.

В составе «Колорадо» затем провел ещё 3 сезона, в течение которых набрал 178 баллов. 1 октября 2002 года обменян в «Калгари Флэймз». 3 июля 2003 года обменян в «Баффало Сэйбрз».

В 2007 году подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». 3 октября 2008 года официально назначен на должность капитана «Рейнджеров». Он стал 25-м капитаном в истории клуба, сменив на этом посту Яромира Ягра.

Летом 2011 года объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 34 лет, сославшись на травму колена.

Награды 
 Колдер Трофи 1999 («Колорадо Эвеланш»)
 Обладатель Кубка Стэнли 2001 года («Колорадо Эвеланш»)
 Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 и 2010 годов (сборная США)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Выпускники Подготовительной школы колледжа Фэрфилда
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Бостон Юниверсити Терьерс» (хоккей)
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Колдер Трофи
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года